Heterotaenia alpestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Heterotaenia alpestris ingår i släktet Heterotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpestris